В Болгарии установлено свыше 400 памятников русским. Многие улицы, города и сёла названы в честь русских общественных деятелей и полководцев, погибших или прославившихся в Русско-турецкую войну 1877—1878, когда Болгария снова приобрела свою свободу после пятивекового османского владычества.

История создания памятников русским освободителям в Болгарии 
Вдоль дорог, ведущих с Балкан в Софию, воздвигнуто множество памятников в честь славного подвига русских освободителей. Только в нынешнем Софийском округе их насчитывается тридцать девять. Они воздвигнуты в районах Правеца и Ботевграда, Арабконака и Етрополе, Калугерово и Врачеша, Йорданкино и Негушево. Вблизи села Врачеш, в лощине Кривия-Дол, среди камней возвышается вылитый из чугуна двухметровый крест. На чугунной мемориальной плите написано:

На трёх памятниках в Ботевграде выписаны имена офицеров: Войницкого (лейб-гвардейский Московский полк), Ушакова (Петербургский гренадерский полк) и Волкова (лейб-гвардейский Волынский полк). В селе Калугерово под высотами Яковото и Висока-Могила, на берегу реки Малки-Искыр в 1937 году по инициативе учителя Петра Попмаркова был построен памятник русским освободителям. Надпись на нём гласит:

В тот день на село напали башибузуки, но вовремя подоспевшие казаки спасли село от сожжения и опустошения. На Арабаконакском перевале воздвигнут памятник, прославляющий героический зимний переход через Балканы. На мраморной плите с северной стороны перечисляются части и подразделения, участвовавшие в боях с турецкими оккупантами.

В Етрополе и в местностях Кобила и Прогон неподалёку от города установлены четыре памятника павшим здесь воинам лейб-гвардейского Преображенского, 11-го пехотного Псковского и 12-го пехотного Великолукского полков. А на вершине Шиндарник над старым Арабаконакским шоссе (на высоте 1430 метров над уровнем моря) находятся братские могилы героев лейб-гвардейского Семёновского и Измайловского полков, а также артиллеристов 1-й артиллерийской бригады.

Вблизи села Саранци в местности Пересте, выше шоссе, построен памятник воинам лейб-гвардейского Волынского полка, павшим в бою 31 декабря 1877 года.

В 1899 году в селе Негушево близ Софии на средства его жителей был построен небольшой памятник из известняка с такими надписями:

На средства, собранные жителями села Елешница (ныне Йорданкино), в 1879 году был воздвигнут памятник на братской могиле шести русских воинов лейб-гвардейского Преображенского полка — старейшего в русской армии, которому была предоставлена высокая честь первым войти в Софию.

На памятнике, сложенном из обработанного камня в 1910 году под селом  близ Софии, написано:

В сооружении памятников, увековечивших подвиг героев, сражавшихся за свободу Болгарии, активно участвовали болгарские ополченцы, которые плечом к плечу сражались с русскими воинами. Благодаря деятельности Ополченского комитета, возглавляемого Стояном Займовым, в Болгарии было построено много памятников, открыты мемориалы и музеи, которые в течение десятилетий способствовали воспитанию болгарского народа в духе признательности и беспредельной любви к его освободителю — великому русскому народу.

Первым памятником, построенным этим комитетом, был Памятник освобождения, воздвигнутый в Софии на площади Народного собрания. Редкий по своему исполнению, он был задуман ещё в 1898 году. Средства на его сооружение были выделены Народным собранием X созыва в 1899 году, а также собраны населением страны при содействии местных ополченческих комитетов. Первоначально предполагалось соорудить памятник рядом со зданием русского посольства, но впоследствии, в 1900 году выбор пал на площадь Народного собрания. Был объявлен международный конкурс на лучший проект, в котором могли участвовать только профессиональные скульпторы. Программа конкурса предусматривала ряд обязательных условий для авторов. Так, в композицию памятника непременно должны были войти барельефы и скульптурные группы. В связи с этим даже была издана брошюра (в том числе и на французском языке), написанная депутатом Народного собрания и членом Ополченского комитета Иваном Беликовым. Таким образом конкурс получил широкую огласку. В нём приняли участие скульпторы из двенадцати европейских государств и, что весьма примечательно, из Турции: из Франции — 9, Италии — 5, Болгарии — 3, Чехии — 2, и по одному участнику из Дании, Португалии, Турции и Голландии. В состав жюри входили: профессор Этторе Феррари из Римской Академии художеств, профессор Антонен Мерсье из Парижской Академии художеств, профессор Роберт Бах из Петербургской Академии художеств, а также болгарские художники и скульпторы — Иван Мырквичка, Антон Митов и др.

Первую премию жюри присудило одиннадцатому проекту под девизом «Рома». Его автором был флорентийский скульптор Арнольдо Цокки, которому и была поручена работа над памятником.

Первый камень в фундамент памятника был заложен в дни 25-й годовщины Апрельского восстания — 23 апреля 1901 года, а торжественное открытие памятника состоялось 30 августа 1907 года в присутствии общественности, оставшихся в живых ополченцев и русских гостей, среди которых был и командир болгарского ополчения генерал Николай Григорьевич Столетов. На торжествах с речью выступил Константин Величков.

Двенадцатиметровый памятник состоит из двух частей — полированного гранитного пьедестала с разнообразными барельефами и орельефами и бронзовой фигуры всадника, изображающей Александра II. Под статуей расположены красивые и мастерски выполненные бронзовые орельефы на сюжеты освободительной для болгарского народа войны 1877—78 годов. Все фигуры впечатляют своей выразительностью, что характерно как для движений, так и для лиц изображаемых людей. Перед нами предстают образы прославленных русских военачальников — генералов Иосифа Владимировича Гурко и Михаила Дмитриевича Скобелева, главнокомандующего великого князя Николая Николаевича. Спереди, на фасаде памятника — богиня победы Ника с расправленными крыльями. За ней изображены русские богатыри-освободители, которые несут её на своих плечах, а за ними болгарские ополченцы, некоторые из них портретированы. На фоне героев, в орельефе заднего плана представлен болгарский народ в характерной для отдельных районов Болгарии национальной одежде. Он устремился за победоносными войсками, исполненный решимости помочь им разгромить общего врага.

Выразительность фигур русских и болгар хорошо передает основной замысел и идею автора памятника — братскую дружбу и бескорыстную помощь, оказанную русскими воинами болгарскому народу.

С трёх сторон гранитного пьедестала — востока, юга и запада, под орельефами видны бронзовые барельефы, рассказывающие о важнейших эпизодах войны — сражении под Стара-Загорой и спасении Самарского знамени, подписании Сан-Стефанского мирного договора и открытии Учредительного собрания в Тырново.

В Софии, между улицами Обориште, Шипка и Сан-Стефано, воздвигнут так называемый Докторский памятник — русским медицинским чинам, погибшим в русско-турецкую войну 1877—78 годов. Софийский городской совет в своё время сам выделил для него место.

Памятник построен по проекту архитектора Антония Осиповича Томишко итальянцем Луиджи Фарабоско в 1882—1884 годы. В качестве материала для него послужил песчаник из села Ташкесен и гранит. Основание памятника, имеющего форму усечённой пирамиды, представляет собой четырёхугольную площадку, на которой покоится цоколь, украшенный бронзовыми венками. На переднем плане надпись:

На камнях саркофага высечены имена 531 погибших медицинского чина. На монолитном гранитном блоке, увенчивающем пирамиду, выписаны названия населённых пунктов, подле которых велись крупнейшие сражения: Плевен, Мечка, Шипка и Пловдив. Величественным архитектурно-художественным памятником Софии является Храм-памятник Александра Невского.

Там, где некогда начиналась дорога из Софии в Княжево, по которой турки навсегда покидали Софию, в 1882 году был воздвигнут Русский памятник.

Предложение о сооружении «Памятника нашего освобождения» обсуждалось ещё на Учредительном собрании в Тырново в 1879 году. Петко Каравелов предложил воздвигнуть «храм в Тырново на Чанлатепе, посвящённый Александру Невскому, русскому святому и герою». В свою очередь, Петко Славейков, при поддержке Стефана Берона, предложил построить памятник на вершине Святого Николы (ныне Столетова). Было решено строить его на добровольные пожертвования народа. Тогда же печатаются 20 тысяч экземпляров Болгарской Конституции, средства от продажи которых должны были поступить в фонд строительства памятника. Избранная комиссия приступила к сбору средств. Однако через год, в 1880 году, Народное Собрание второго созыва приняло решение воздвигнуть памятник в Софии. В изданных прокламации и обращении народ призывался «внести свою лепту в строительство памятника признательности болгарского народа своим освободителям». Прокламация и обращение были распространены по всей стране через городские и сельские общинные управления, начальников окружных управлений. Они были отправлены также префектам и директорам управлений внутренних дел Восточной Румелии, болгарским дипломатическим представителям в Белграде, Петербурге, Бухаресте и других городах с просьбой «распространить их среди соотечественников патриотов, по общинам в Бессарабии, Добрудже, в Австрии и России».

Патриотическое начинание возглавила центральная комиссия, созданная в соответствии с решением Народного собрания от 26 ноября 1881 года, а дата закладки памятника была намечена на 3 марта 1882 года.

Первоначально утверждённый проект русского академика Ивана Семёновича Богомолова подлежал доработке с тем, чтобы лучше приспособить его к местным условиям. Однако события 1885 года и последовавшее ухудшение отношений между русским и болгарским правительствами помешали своевременному началу строительства.

В 1896 году центральная комиссия остановила свой выбор на проекте архитектора Александра Никаноровича Померанцева. Это был по существу прежний проект Богомолова, в который, однако, были внесены существенные коррективы. Собранные к тому времени средства составили 900 тысяч левов. В фонд строительства поступили также средства от болгар, живущих за рубежом.

Многие русские выразили желание внести денежные средства в фонд строительства храма-памятника Александра Невского. В 1912 году строительство храма, продолжавшееся восемь лет, было завершено. Однако из-за начавшейся Балканской войны он не был открыт. Дело дошло даже до того, что через три года, в 1915 году, по настоянию царя Фердинанда Кобурга, немецкого ставленника, кабинет министров под председательством Васила Радославова переименовал его в «соборную церковь Св. равноапостолов Кирилла и Мефодия». В связи с этим в буржуазном листке «Народни права» были даже такие строки: «после объединения болгарской нации предстоит приступить к своему обновлению», а потому-де «имя Александра Невского, присвоенное монументальному храму, стоящему рядом со старинной соборной церковью Св. Софии, никогда не отвечало народным чаяниям и идеалам». Истинную подоплёку такой мотивировки раскрыла в своё время газета «Работнически вестник», которая писала, что «переименование памятника имеет целью создать культ национализма, призванного играть роль крепителя господства и политики реакционной буржуазии».

В 1920 году правительство Александра Стамболийского восстановило первоначальное название памятника, утвердив его в законодательном порядке на первой же сессии Народного собрания XVIII созыва в мае того же года. Спустя 45 лет после принятия решения о сооружении храма, в 1924 году, по настоянию общественности состоялось официальное его открытие. Храм-памятник Александра Невского воздвигнут на самом видном месте центральной части Софии. Его высота — 50 метров 52 сантиметра. Храм сложен из гранита и белого камня и украшен скульптурно-декоративными элементами: карнизами, фризами, колоннами и другими. Его архитектоника включает также элементы русского церковного зодчества. С обеих сторон западного входа в храм установлены две плиты из каррарского мрамора с текстом на русском и болгарском языках, гласящим, что:

Интерьер храма богато украшен мрамором, мозаикой, разноцветными металлическими конструкциями и церковной утварью. Но главным украшением храма является, разумеется, его высокохудожественная роспись работы выдающихся русских и болгарских художников. Следует выделить живописные картины, выполненные маслом и темперой, фрески, символические и орнаментальные изображения — всего около четырёхсот произведений. В росписи храма участвовали выдающиеся русские художники Виктор Васнецов, Пётр Мясоедов, Александр Киселёв, Дмитрий Киплик, Михаил Судковский, Василий Савинский и другие, а также болгарские художники Иван Мырквичка, Антон Митов, Господин Желязков, Стефан Иванов, Асен Белковски, Петко Клисуров и декораторы Борис Михайлов и Харалампи Тачев.

Мраморная орнаментика, придающая особое великолепие внутреннему убранству храма, выполнена в Италии по проектам русского художника—архитектора Яковлева, а украшения стен — болгарскими мастерами. Храм-памятник Александра Невского является крупнейшим на Балканах, величественным культурным памятником эпохи, в которую он был воздвигнут.

Александр Сергеевич Пушкин и борьба болгарского народа за освобождение 
Памятники Пушкину в Болгарии имеют непосредственное отношение к борьбе болгарского народа за своё освобождение. Ещё до освобождения Болгарии от турецкого ига П. Р. Славейков, родоначальник новой болгарской поэзии, сделал следующее замечательное признание Александру Сергеевичу Пушкину:

Самые крупные болгарские поэты и деятели национально-освободительного движения — П. Р. Славейков, Хр. Ботев, Ив. Вазов, П. П. Славейков и другие — учились у Пушкина, переводили его произведения. Глубоко войдя в болгарскую литературу как поэт народный, одухотворивший творческие искания многих болгарских поэтов, Пушкин, естественно стал предметом художественного изображения.

Даже после освобождения Болгарии от турецкого ига, в 1880—90-е годы XIX века, Пушкин продолжает привлекать внимание болгарских писателей, переводится его лирика, проза и драматургия….

В середине XX века 
В 1958 году, к 80-летию освобождения Болгарии от Османского ига, в журнале «Искусство» вышла статья, посвящённая памятникам русским героям, павшим в ходе освобождения братского болгарского народа и их культурному значению (отрывок из статьи):

В столице Болгарии Софии и её окрестностях было установлено тридцать памятников. Памятники воздвигались в честь воинских частей и отдельных доблестных героев освободительной войны.

По поручению Комитета [Ополченского комитета Болгарии] группа болгарских художников во главе с крупнейшими мастерами — такими, как Иван Мырквичка и Антон Митов, при участии Б. Михайлова, Ц. Дрогача и других, — произвела зарисовку всех памятников. Из этих рисунков, выполненных акварелью и тушью, составлен альбом «Памятники русским воинам, павшим в Болгарии в освободительную войну 1877/78 года». Альбом открывается символическим рисунком, исполненным И. Мырквичкой. На рисунке — Балканские горы, на вершине — памятник, перед ним воин, возлагающий цветы на могилу.

В мае 1902 года в ознаменование 25-летнего юбилея освобождения Болгарии этот альбом был прислан в Россию в знак глубокой признательности болгар своим освободителям.

Ныне [1952] этот альбом хранится в Центральном государственном историческом архиве СССР в Москве.

Торжественно отмечая в 1978 году 100-летний юбилей избавления Болгарии от османского ига, Болгарский народ чтит память тех, кому он обязан своей свободой:

говорил Васил Коларов, участник Балканских войн против турок, видный деятель болгарского и международного рабочего движения. «Поклон, низкий поклон перед Россией и её союзниками и вечная память павшим в борьбе за свободу Болгарии» — пишет д-р Богомил Колев в своей монографии.

Наши дни 
В 1990-х годах на волне антисоветских настроений были демонтированы многие советские памятники — Ленина, красноармейцев и подобных. Хотя многие из них были сделаны из меди, бронзы и других ценных металлов, они не были сданы в металлолом и переплавлены. Скульптуры были бережно сохранены на протяжении двадцати с лишним лет, пока в 2011 году не были собраны и экспонированы в Музеe социалистического искусства.

В 2003 году, в честь 125-й годовщины освобождения Болгарии, «Союз русских белогвардейцев и их потомков в Болгарии» выпустил альбом на болгарском языке «Памятники Освободительной войны 1877—1878 гг.», созданный двумя авторами — Иоанной Климовой-Клисаровой и Николаем Клисаровым, описывающий около 250 памятников Освободительной войны, а в 2006 году вышло дополненное и переработанное издание на русском языке.

На общегородской церемонии в Добриче, по случаю 131-летия Освобождения Болгарии, генеральный консул Российской Федерации Анатолий Щелкунов сказал:

В 2009 году было объявлено о выпуске тиражом 100 экземпляров памятной книги-альбома «Русские памятники Освободительной войны», в которой описаны 365 памятников, установленных в Болгарии в честь русских воинов, освободивших страну от турецкого ига. Предисловие к этой книге написал президент Болгарии Георгий Пырванов.

В августе 2010 года состоялось торжественное открытие памятника героям Плевен, на котором присутствовал российский консул Михаил Торшин, который заявил, что совместная работа с Военно-историческим музеем Плевен (директор музея — Милко Аспарухов) по восстановлению памятников русским воинам, павшим за свободу и независимость Болгарии, ещё не окончена. Заместитель председателя общины Плевен директор Валентин Матеев наградил консула памятным знаком от военно-исторического клуба «Кованлык».

Благоевградская область

Бургасская область

Варненская область

Великотырновская область

Видинская область

Врацкая область

Габровская область

Добричская область

Кюстендилская область

Кырджалийская область

Ловечская область

Монтанская область

Пазарджикская область

Плевенская область

Пловдивская область

Разградская область

Русенская область

Сливенская область

Смолянская область

Софийская область

Область София-град

Старозагорская область

Тырговиштская область

Хасковская область

Шуменская область

Список населённых пунктов в Болгарии, названных в честь русских 

 Аксаково — город в Варненской области. Назван в честь русского публициста, поэта, общественного деятеля Ивана Сергеевича Аксакова (1823—1886).
 Александрово (Бургасская область), Александрово (Великотырновская область), Александрово (Ловечская область), Александрово (Тырговиштская область), Александрово (Старозагорская область), Александрово (Хасковская область), Александрово (Шуменская область), Александрово (Ямболская область) — сёла названы в честь российского императора Александра ІІ — Царя-Освободителя.
 Белокопитово — село в Шуменской области, названо в честь генерала С. Д. Белокопытова, который вошёл в село 5 (18) июля 1878 года командуя русскими освободительными войсками.
 Братушково — село в Софийской области. Названо в честь русских воинов-освободителей, которых болгары называли «братушки». Это слово осталось как синоним «русские» в болгарском языке и поныне.
 Горталово — село в Плевенской области, названо в честь майора 61-о пехотного Владимировского полка Ф. М. Горталова.
 Граф-Игнатиево — село в Пловдивской области, названо в честь графа Н. П. Игнатьева.
 город Гурково, село Гурково (Добричская область) и село Гурково (Софийская область) — названы в честь генерала И. В. Гурко.
 Драгомирово (Великотырновская область), Драгомирово (Перникская область) — названы в честь генерала М. И. Драгомирова
 Зараево — село в Тырговиштской области, названо в честь 140-о пехотного Зарайского полка, который вел тяжелыми боями за освобождения села 18 августа 1877.
 Игнатиево — село в Варненской области, названо в честь графа Н. П. Игнатьева.
 Калитиново — село в Старозагорской области, названо в честь командира 3-й дружине болгарского ополчения подполковника П. П. Калитина.
 Киреево — село в Видинской области, названо в честь капитана Н. А. Киреева.
 Орловец — село в Великотырновской области названо в честь 36-го пехотного Орловского генерал-фельдмаршала князя Варшавского, графа Паскевича-Эриванского полка.
 Скобелево (Сливенская область), Скобелево (Старозагорская область), Скобелево (Ловечская область), Скобелево (Пловдивская область) и Скобелево (Хасковская область) — села названы в честь генерала М. Д. Скобелева.
 Столетово (Пловдивская область) и Столетово (Старозагорская область) — села названы в честь их освободителя генерала Н. Г. Столетова.
 Суворово — город в Варненской области, назван в честь русского полководца А. В. Суворова. В 1774 году здесь произошла битва русских войск с войсками Османской империи.
 Толбухин — название города Добрич в 1949—1990 годах, в честь Маршала Советского Союза Ф. И. Толбухина.
 Тотлебен — село в Плевенской области, названо в честь генерала Э. И. Тотлебена.
 Церетелево — село в Пловдивской области, названо в честь русского князя и дипломата А. Н. Церетели.
 Черкаски — село в Монтанской области, названо в честь русского государственного и общественного деятеля В. А. Черкасского.

Примечания

Источники

Литература 
 
 
 
 
 Памятники Освободительной войны в Болгарии 1877—1878 ; Под ред. И. Б. Иванова; предисл. Л. Е. Ходкевича, И. Б. Иванова — София, 2007 (рус.)
 Памятникъ Восточной Войны 1877—1878 гг. Составилъ: А. А. Старчевскій. Издание: М. Г. Назимовой. С.—Петербургъ. Типографія Б. Г. Янпольскаго, Демидовъ пер., домъ № 5, 1878.
 Русские Памятники Освободительной Войны: книга-альбом. Двухтомник, выпущенный на Русском и Болгарском языках. Издательство «Витамин-Арт». Болгария, София 2009 г. — Том 1, 2012 г. — Том 2. Фотограф — Татьяна Узунова.

Ссылки 
 Русские памятники Освободительной Войны в Болгарии (на русском и болгарском языках)

Русским
Болгария
Памятники